Abgar ou Abgaro é um nome comum a muitos dos reis de Edessa (Osroena) na antiga Mesopotâmia:
 Abgar V de Edessa (4 a.C.–7 d.C.) — o mais famoso deles por seu envolvimento na lenda da "Imagem de Edessa" e de sua suposta correspondência com Jesus.
 Abgar II de Osroena (68–52 a.C.)
 Abgar VIII (167–177)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história